Ian Hodgkinson ist der Name folgender Personen:

* Ian Hodgkinson (Leichtathlet) (* 1948), australischer Geher 
 Ian Richard Hodgkinson, Ringname Vampiro (* 1967), kanadischer Wrestler